Bolesław Świderski (1912–1969) – polski działacz polityczny i polonijny, wydawca prasowy i książkowy, prawnik
 Bolesław Świderski (1917–1988) – polski bibliotekarz, bibliotekoznawca, profesor nauk humanistycznych